La Serie A 1996-97 fue la edición número 75 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 21 de septiembre de 1996. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, con los cuatro primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Genertel Trieste y el Libertas Forlì descendería a la Serie A2.

El campeón sería por segunda vez en su historia el Benetton Treviso tras derrotar en la final al Teamsystem Bologna en cinco partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 1996-97 en eurobasket.com

1997
Baloncesto en 1996
Baloncesto en 1997